Ginevra Lamborghini (Bolonia, 25 de septiembre de 1992) es una cantante, empresaria, personalidad de televisión y modelo italiana.

Biografía 
Ginevra Lamborghini nació el 25 de septiembre de 1992 en Bolonia (Italia), de madre Luisa Lamborghini y padre Tonino Lamborghini. Tiene un hermano llamado Ferruccio (que es piloto de carreras), una hermana llamada Elettra Miura (que es cantante y modelo) y las hermanas gemelas que se llaman Lucrezia y Flaminia. Además del italiano, habla con fluidez español, francés e inglés. Es nieta del empresario Ferruccio Lamborghini y Clelia Monti.

Carrera 
Ginevra Lamborghini, después de graduarse en la escuela superior lingüística internacional "Boldrini" de Bolonia, asistió a la facultad de ciencias políticas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán durante un año. En 2014 se graduó de la facultad de marketing de moda de la Universidad de Bolonia, donde siguió el curso de cultura y técnica de la moda, antes de decidir regresar a Bolonia para trabajar en la empresa familiar.

Posteriormente inició su carrera como directora creativa de todas las colecciones femeninas de la marca Lamborghini, antes dedicada únicamente al universo masculino. Su trabajo alterna su pasión por la música: en las redes sociales es muy popular y a menudo publica covers interpretados por artistas exitosos como Billie Eilish, Nina Simone y muchos otros.

En 2020 lanzó su primer sencillo titulado Scorzese, lanzado en Spotify. Al año siguiente, en 2021, lanzó su segundo sencillo titulado Alibi. En 2022 lanzó dos sencillos más titulados Amami Davvero y VENERE. Al año siguiente, en 2023, lanzó su sencillo I See U, realizado junto a Alessandro Basciano y Vincent Arena.

Del 19 de septiembre al 3 de octubre de 2022 participó como competidor en la séptima edición de Grande Fratello VIP, retransmitida por Canale 5 con la dirección de Alfonso Signorini. En el reality show fue expulsada de la casa por la violencia verbal ejercida contra Marco Bellavia y luego regresó por un corto tiempo como invitado.

Vida privada 
Ginevra Lamborghini desde 2023 se la vincula sentimentalmente con Antonino Spinalnese, conocido durante su participación en la séptima edición de Grande Fratello VIP.

Programas de televisión

Discografía

Individual

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Ginevra Lamborghini en listal.com

Nacidos en 1992
Nacidos en Bolonia
Empresarias de Italia
Personalidades de televisión
Modelos de Italia